Sagard est un nom propre français et allemand qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Sagard est un territoire non organisé dans la municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est au Québec ;
 Sagard, surnom du domaine Laforest, plus grosse résidence secondaire de la famille de Paul Desmarais ;
 Sagard est une commune d'Allemagne située dans l'arrondissement de Poméranie-Occidentale-Rügen du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.

Patronyme 

 Gabriel Sagard (mort en 1636), missionnaire récollet français qui séjourna en Nouvelle-France de 1623 à 1624 ;
  (1967-), cycliste canadien.

Divers 
 Sagard (finance), société d'investissement de Power Corporation (Desmarais).

Patronyme français